Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 28, 29 сентября и 1 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 800 метров являлся Пьер-Амбруаз Босс из Франции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 1.45,80. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 48. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Пьер-Амбруаз Босс — как действующий чемпион мира
 Донован Брейзир — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 45 легкоатлетов. Лидер мирового сезона Найджел Амос снялся с соревнований в день старта из-за травмы ахилла.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал. Действующий чемпион мира Пьер-Амбруаз Босс лишился шансов на защиту титула, заняв последнее место в своём полуфинале.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 1 октября 2019 года. Как и в полуфинальном забеге, Уэсли Васкес из Пуэрто-Рико со старта повёл забег в высоком темпе. Половину дистанции он преодолел за 48,99, быстрее графика мирового рекорда; вплотную к Васкесу держался только Донован Брейзир из США. Американец грамотно выполнил план, поставленный перед забегом: находиться близко к лидеру, а за 300 метров до финиша начинать финишное ускорение. На рывок Брейзира никто ответить не смог, и тот в одиночку убежал к чемпионскому званию. Васкес, оставивший много сил на первой половине дистанции, за 200 метров до финиша пропустил вперёд боснийца Амеля Туку, а на заключительной прямой — кенийца Фергюсона Ротича, оказавшись за пределами призовой тройки.

22-летний Донован Брейзир установил новый рекорд чемпионатов мира и рекорд США — 1.42,34. Оба прежних достижения были установлены ещё до его рождения. Отрыв победителя от второго места оказался самым большим в истории мировых первенств (1,13 с).

Восстановившийся после травм Амель Тука завоевал вторую медаль чемпионатов мира в карьере (и одновременно в истории своей страны). В 2015 году он стал бронзовым призёром, а в Дохе отметился серебром.

Примечания

Ссылки 
 

бег